Mashup (muzyka) – gatunek muzyczny obejmujący utwory, które składają się z fragmentów różnych piosenek.
 Mashup (internet) – strona internetowa, która łączy w sobie aplikacje online z różnych źródeł.